Kaiserkirche (Kaiserkapelle) ist ein Name, Beiname oder ehemaliger Name von Kirchengebäuden in

Deutschland:
 Petrikirche (Lübeck) 
 Apostel-Paulus-Kirche (Berlin-Schöneberg)
 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlin
 Kaiserkirche (Golm), Potsdam  
 Kaiserkapelle, Nürnberg  

Korsika:
 Chapelle Impériale (Ajaccio) 

Österreich:
 Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläums-Kirche

Liste (Kirchengebäude nach Name)